Fabio Salviato (1958) – banchiere italiano
 Simone Salviato (1987) – calciatore italiano